Кири́лловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований в России:

 Кирилловский сельсовет — в Уфимском районе Башкортостана.
 Кирилловский сельсовет — в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Кирилловский сельсовет — в Краснобаковском районе Нижегородской области (упразднён в 2009 году, вошёл в состав Чащихинского сельсовета).
 Кирилловский сельсовет — в Башмаковском районе Пензенской области (упразднён в декабре 2010, вошёл в состав Липовского сельсовета).
 Кирилловский сельсовет — в Земетчинском районе Пензенской области.